Aleksandar Rakić ist der Name folgender Personen:

* Aleksandar Rakić (Fußballspieler) (* 1987), serbischer Fußballspieler
 Aleksandar Rakić (Mixed-Martial-Arts-Kämpfer) (* 1992), österreichischer Mixed-Martial-Arts-Kämpfer